Боровская Андреевка () — село в Изюмском районе Харьковской области Украины. До 19 июля 2020 года входило в состав Боровского района.

Код КОАТУУ — 6321082502. Население по переписи 2001 г. составляет 173 (69/104 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Боровская Андреевка находится левом берегу реки Балка Лиманська.

Вокруг села несколько балок: Желобянский Яр, Лихобабчин Яр, Опанасенков Яр.

История 
 1785 — дата первого упоминания о деревне. Это поселение возникло, как хутора в Лиманской балке, которые позднее объединились в единое село Боровская Андреевка

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Боровского района (Харьковская область)